Louin (Deux-Sèvres), een gemeente in het Franse departement Deux-Sèvres
Louin (Mississippi), een plaats in de staat Mississippi in de Verenigde Staten